Чарко Ондо има више значења:

 Чарко Ондо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Ондо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чарко Ондо (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Ондо, Ел Тлакуаче (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чарко Ондо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чарко Ондо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику